China Championship 2017 – drugi rankingowy turniej snookerowy sezonu 2017/2018 rozegrany został w dniach 16–22 sierpnia 2017 roku w Chinach.

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 150 000
 II miejsce: £ 75 000
 Półfinalista: £ 32 000
 Ćwierćfinalista: £ 18 000
 Runda 3: £ 12 000
 Runda 2: £ 7 000
 Runda 1: £ 4 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 3 000

 Pula nagród: £ 700 000

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 144  Thepchaiya Un-Nooh
 139, 130, 124, 100  Ronnie O’Sullivan
 139, 133, 103  Li Hang
 137  Ryan Day
 134  Mark Joyce
 133, 127, 112  Allister Carter
 133  Tom Ford
 130, 120  Stuart Carrington
 129, 119  John Higgins
 128, 105, 104  Judd Trump
 128  Ding Junhui
 124, 104  Zhou Yuelong

 124  Fergal O’Brien
 123  Mark Selby
 122  Yan Bingtao
 115  Mark Williams
 110, 107, 103  Luca Brecel
 110  Barry Hawkins
 109  Mark Davis
 107, 104, 100  Shaun Murphy
 104  Michael White
 102  Marco Fu
 102  Liang Wenbo
 100  Alfred Burden

Kwalifikacje 

Mecze zostały rozegrane w dniach 3–6 czerwca w Preston Guild Hall, Preston. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów (pary nr. 1, 6, 32, 34, 44, 59 oraz 64 rozegrały swoje mecze kwalifikacyjne w trakcie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 138  Zhang Anda
 136  Stuart Carrington
 134, 124  Marco Fu
 120  David Gilbert
 115  Mark Allen
 115  Rhys Clark
 111  Anthony McGill
 110  Chris Wakelin
 110  Mark Williams
 109  Shaun Murphy
 107  Anthony Hamilton
 105  Joe Perry
 104  Xiao Guodong
 104  Barry Hawkins

 103  Allister Carter
 103  Jimmy Robertson
 103  Chen Zifan
 102  Sam Craigie
 102  Mark Davis
 102  Ken Doherty
 101  Peter Ebdon
 101  Stephen Maguire
 100  Gerard Greene
 100  Ian Preece
 100  Chris Totten
 100  Judd Trump
 100  Thepchaiya Un-Nooh
 100  Hossein Vafaei

Linki zewnętrzne 
 China Championship 2017 na portalu snookerworld.pl

Przypisy

Bibliografia 
 worldsnooker.com

China Championship
2017 w Chinach
Sport w Kantonie